Itambé kan verwijzen naar:
 Itambé (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahía
 Itambé (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Itambé (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco